State Street puede hacer referencia a:
State Street, una calle en Chicago.
State Street, una calle en Nueva York.
State Street Corporation, un banco estadounidense